Wadle ist der Familienname der folgenden Personen

 Anni Wadle (1909–2002), deutsche Kommunistin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Elmar Wadle (* 1938), deutscher Rechtshistoriker sowie Richter am Verfassungsgerichtshof des Saarlandes
 Jean-Philippe Wadle (* 1980), deutscher Jazzmusiker
 Susanne Wadle (* 1968), deutsche Fußballspielerin